Holle anyó mesealak a Grimm-meséből
 Holle anyó (1985) szlovák–német–olasz mesefilm
 Holle anyó (2008) Bodo Fürneisen rendezó filmje